Litky (; e Entsprechung / ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Litky (Browary), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Browary
 Litky (Deraschnja), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Deraschnja
 Litky (Korosten), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten